Annibale Pizzarelli (1885-1973) – musicista e direttore di coro italiano
Bucky Pizzarelli (1926-2020) – chitarrista statunitense
Giovanni Pizzarelli (1902–...) – ciclista su strada italiano
Giuseppe Pizzarelli (1848-1923) – politico italiano
John Pizzarelli (1960) – chitarrista, cantante e compositore statunitense, figlio di Bucky
Ugo Pizzarelli (1918-2008) – militare italiano